Брайтон:

В Англии
 Брайтон — город в Юго-Восточной Англии.
 Брайтон Марина — пристань и элитный жилой район города Брайтон в Юго-Восточной Англии.
 Брайтон/Уэртинг/Литлхэмптон — крупнейшая городская агломерация региона Юго-Восточная Англия
 Брайтон-энд-Хов — унитарная единица со статусом сити на юго-западе церемониального графства Восточный Суссекс.
 «Брайтон энд Хоув Альбион» () — английский футбольный клуб из городов Брайтон и Хоув.

В США
  — город в округе Ливингстон штата Мичиган, США.
 Брайтон — город в округе Франклин штата Нью-Йорк, США.
 Брайтон — индейская резервация племени семинолов во Флориде, округ Глейдс.
 Брайтон — город США штата Колорадо.
 Брайтон — тауншип в округе Николлет, Миннесота, США.
  — невключённая территория в штате Нью-Джерси, США.

В Австралии
 Брайтон — город в австралийском штате Тасмания.
 Брайтон — район города Мельбурн, столицы штата Виктория в Австралии.
 «Брайтон» — сильнейший зарегистрированный шторм в Мельбурне на сегодняшний день.

Фамилия
 Брайтон, Джордж (1830—1892) — американский инженер и изобретатель.

Сорт винограда
 Брайтон — сорт винограда.

Брайтон-Бич

Примечания